Alberta je lahko:

 Alberta, žensko osebno ime
 Alberta, provinca v Kanadi